The Road to Happiness – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Road to Happiness – cortometraggio del 1924 prodotto dalla Ford Motor Company